Chief  est un mot anglais signifiant « chef ».

Transport 
Aeronca 11 Chief, monoplan biplace américain
Aeronca 50 Chief, avion biplace américain
 Little Chief, bateau américain assurant des excursions touristiques sur le St. Mary Lake.

Personnes 
Chief Keef (né en 1995), rappeur américain
Chief Yowlachie (1891-1966), acteur américain

Toponyme 

Villers-Chief, commune française du département du Doubs

Autres 
Chief Records, compagnie de disques indépendante américaine

Chief, album du musicien country Eric Church

Voir aussi